24 timer har flere betydninger:

 24 Timer – en amerikansk tv-serie
 24timer – en dansk avis
 De 24 Timer – et jazzoratorium af Sven Møller Kristensen med musik af Bernhard Christensen
 Fireogtyve timer - en dansk film fra 1951.
 Døgn – indeholder 24 timer og kaldes sommetider sådan.